

Cinema
 Junction City – film del 1952 diretto da Ray Nazarro

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Junction City – città della Contea di Union, Arkansas
 Junction City – census-designated place della Contea di Trinity, California
 Junction City – città della Contea di Talbot, Georgia
 Junction City – villaggio della Contea di Marion, Illinois
 Junction City – capoluogo della Contea di Geary, Kansas
 Junction City – città della Contea di Boyle, Kentucky
 Junction City – villaggio della Parrocchia di Union, Louisiana
 Junction City – villaggio della Contea di Madison, Missouri
 Junction City – villaggio della Contea di Perry, Ohio
 Junction City – città della Contea di Lane, Oregon
 Junction City – census-designated place della Contea di Grays Harbor, Washington
 Junction City – villaggio della Contea di Portage, Wisconsin